Poinar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George O. Poinar, Jr.
 George Orlo Poinar